Бори́с Миха́йлович Тепло́в (, Тула — 28 сентября 1965, Москва) — советский психолог, основатель школы дифференциальной психологии. Действительный член АПН РСФСР (1945), заслуженный деятель науки РСФСР (1957), профессор, доктор педагогических наук (по психологии). С 1929 сотрудник Института психологии в Москве (ныне Психологический институт РАО; в 1933—35 и 1945—52 — заместитель директора института), научный руководитель лаборатории «Психофизиология индивидуальных различий», созданной в 1952. Главный редактор журнала «Вопросы психологии» (1958—1965).

Биография 
Родился в 1896 году в Туле в дворянской семье. С ранних лет учился французскому языку и стал владеть им в совершенстве, в Тульской мужской классической гимназии отлично освоил немецкий язык. Наряду с гимназическим получил и музыкальное образование, в дальнейшем, уже будучи в Москве, он стал брать уроки игры на фортепиано у К. Н. Игумнова.

В 1914 году поступил на философское отделение историко-филологического факультета Московского университета, где стал специализироваться по психологии. На втором курсе начал посещать «психологический практикум» Психологического института при Московском университете, которым руководил Г. И. Челпанов.

В 1916 году был призван в армию. После окончания школы прапорщиков получил назначение в один из пехотных полков на Западном фронте, где и пробыл до окончания Первой мировой войны, участвовал в боевых действиях.

После октября 1917 года был избран на одну из командных должностей своего полка. К концу года демобилизован.

С января 1918 года Борис Михайлович стал служить в Москве помощником секретаря народного суда Тверского участка, возобновив одновременно занятия в университете. В феврале 1919 года он был призван в Красную Армию, где его направили в Высшую школу военной маскировки, которую он окончил в 1921 году. Одновременно продолжал учиться в университете.

Вскоре Б. М. Теплов был назначен начальником Отдела опытных станций, занимавшихся вопросами военной маскировки. Он выдвинулся как один из создателей маскировочного дела в Красной Армии. Его интеллект, умение руководить, эрудиция, подлинно научный подход к проблемам обеспечивали высокую эффективность работы. Ему было присвоено воинское звание командира бригады (комбрига). В 1933 году был уволен в резерв РККА.

В 1940 году защитил докторскую диссертацию «Психология музыкальных способностей». Профессор (1941), заведующий кафедрой психологии (1949—1951) философского факультета МГУ. В Московском университете разработал и читал курс лекций «История психологии».

После «павловской сессии» 1950 года, организаторы которой (К. М. Быков и А. Г. Иванов-Смоленский) требовали заменить психологию физиологией, Теплов переключился с чисто описательного исследования темпераментов на психофизиологические исследования природы индивидуальных различий. Редактор пяти выпысков сборника «Ти­по­ло­ги­че­ские осо­бен­но­сти выс­шей нерв­ной дея­тель­но­сти че­ло­ве­ка» (1956—1967).

Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Научная деятельность 

В на­ча­ле на­учной дея­тель­но­сти за­ни­мал­ся преимущественно изу­че­ни­ем зри­тель­ных, за­тем слу­хо­вых вос­при­ятий. В даль­ней­шем пе­ре­шёл к исследованию спо­соб­но­стей, в том числе му­зы­каль­ных. Изучал врождённые задатки и развиваемые способности, характер, темперамент, разрабатывал методы их объективной диагностики и измерения. 

Б. М. Теплов по­ка­зал, что основные музыкальные спо­соб­но­сти — «ла­до­вое чув­ст­во», «способность к слу­хо­во­му пред­став­ли­ва­нию», «музыкально-рит­мическое чув­ст­во» — мо­гут на­хо­дить­ся в раз­ных со­от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду со­бой, что обусловливает ту или иную струк­ту­ру му­зы­каль­но­сти, её свое­об­ра­зие. В рус­ле пси­хо­фи­зио­ло­гического под­хо­да раз­ра­бо­тал но­вые ме­то­ди­ки экспериментального изу­че­ния ин­ди­ви­ду­аль­но-пси­хо­ло­гических осо­бен­но­стей че­ло­ве­ка, в лаборатории Теплова бы­ла ус­та­нов­ле­на за­ко­но­мер­ность обратной кор­ре­ля­ции ме­ж­ду си­лой нерв­ной сис­те­мы и чув­ст­ви­тель­но­стью и ряд других за­ви­си­мо­стей. Внёс значительный вклад в педагогическую, во­ен­ную и ин­же­нер­ную пси­хо­ло­гию, за­ло­жил ос­но­вы диф­фе­рен­ци­аль­ной пси­хо­фи­зио­ло­гии. Ав­тор ря­да ра­бот по ис­то­рии пси­хо­ло­гии, а так­же учеб­ных по­со­бий.

Последователи Б. М. Теплова (В. Д. Небылицын, В. С. Мерлин, В. М. Русалов, Э. А. Голубева и др.) достигли значительных успехов в развитии идей учителя.

Награды 
Награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями Ушинского, «За оборону Москвы».

Основные работы 
 Проблема цветоведения в психологии // «Психология», 1930, т. 3, в. 2
 Психология. — , 1938 (8-е изд. 1954)
 Способности и одарённость // «Учёные записки Гос. НИИ психологии», 1941, т. 2.
 Ум полководца.. — , 1943. (4-е изд. 1990)
 Психология музыкальных способностей. — , 1947 (2-е изд. 1961; 3-е изд. 2003)
 Психологические вопросы художественного восприятия // «Советская психология», 1946, № 6.
 Исследование индивидуально-психологических различий // НО, 1957, № 1.
 Проблемы индивидуальных различий. — , 1961. (2-е изд. 1965)
 Избранные труды. — : Педагогика, 1985. (тт. 1—2)

Примечания

Литература 
 Небылицын В. Д. Теплов как теоретик дифференциальной психофизиологии // Вопросы психологии. — 1966. — № 5. — С. 19—28.
 
 Лейтес Н. С.  Б. М. Теплов и психология индивидуальных различий // Вопросы психологии. — 1982. — № 4. — С. 36—49.
 Ярошевский М. Г., Умрихин В. В. Формирование школы Б. М. Теплова как исследовательского коллектива // Вопросы психологии. — 1983. — № 1. — C. 87—101.
 Лейтес Н. С. Проблемы способностей в трудах Б. М. Теплова // Вопросы психологии. — 1996. — № 5. — С. 39—51.
 Лейтес Н. С.  Широта одарённости, призвание, судьба (К 100-летию со дня рождения Б. М. Теплова) // Вопросы психологии. — 1996. — № 6. — С. 139—152.
 Голубева Э. А., Гусева Е. П. Борис Михайлович Теплов — учёный // Психологический журнал". — 1996. — Т. 17. — № 6. — С. 51—59.
 Ярошевский М. Г. Борис Михайлович Теплов — Учёный, Личность // Мир психологии. — 2002. — № 4. — С. 187—193.
 Семёнов И. Н. Научно-педагогическая и историко-методологическая деятельность Б. М. Теплова в Московском университете // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. — 2016. — № 2.
 Ядрышников К. С. Переосмысление педагогического содержания работы Б. М. Теплова «Ум полководца»: кейс-технология как инструмент формирования практического правового мышления у обучающихся. // Педагогический журнал. — 2016. — № 6. — С. 152—161.

Ссылки 
 Статья в «Российской педагогической энциклопедии»
 Статья на сайте факультета психологии МГУ

Психологи по алфавиту
Психологи СССР
Участники Первой мировой войны (Россия)
Выпускники факультета общественных наук МГУ
Преподаватели философского факультета МГУ
Академики АПН РСФСР
Сотрудники Института философии РАН
Похороненные на Новодевичьем кладбище